José Noriega puede hacer referencia a:
José Noriega Agüera, cantante español.
José Noriega, político peruano.